Die Spielzeit 1999/2000 war die siebte reguläre Austragung der tschechischen Extraliga.  Im Play-off-Finale setzte sich der HC Sparta Prag gegen den  HC Slovnaft Vsetín mit 3-0 durch und beendete damit die Meisterserie der Mannschaft aus Vsetín. In der 1. Liga Tschechiens gewann der HC Dukla Jihlava ein Jahr nach dem Abstieg das Play-off-Finale und traf in der Relegation auf den HC Vítkovice, scheiterte aber mit 0-4 gegen den Tabellenletzten der Extraliga.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams zwei komplette Doppelrunden, jede Mannschaft hat also jeweils 26 Heim- und Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Five-Modus ausgetragen werden. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 13 ist die Saison nach der Hauptrunde beendet. Am Ende der Saison findet neben den Playoffs eine Relegation statt, an der die letztplatzierte Mannschaft der Extraliga und der Gewinner des Play-off-Finales der 1. Liga teilnehmen. Im Modus Best-of-Seven mit maximal sieben Spielen je Mannschaft wird der Aufsteiger in die Extraliga bzw. Absteiger in die 1. Liga ermittelt.

Reguläre Saison 
Vor Beginn der Spielzeit verkaufte der HC Bohemex Trade Opava seine Extraliga-Lizenz an den HC Femax Havířov, der zuvor in der 1. Liga gespielt hatte.

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: Jiří Dopita – 30 Tore für HC Slovnaft Vsetín
 Topvorlagengeber: Richard Král (HC Oceláři Třinec) mit 53 Assists
 Topscorer: Richard Král (HC Oceláři Třinec)  – 77 Punkte, 24 Tore und 53 Assists
 Toptorhüter: Dušan Salfický (HC Keramika Plzeň): GAA von 2.12, Sv von 94,22 %

Play-offs

Turnierbaum 

Die Mannschaft des HC Sparta Prag setzte sich mit 3-0 gegen den HC Slovnaft Vsetín durch und beendete damit die Serie von fünf tschechische Meistertiteln in Folge. Das Finale wurde vor allem Dank einer starken Torhüterleistung von Petr Bříza gewonnen, der in drei Spielen zwei Shutouts erreichte und folgerichtig zum Most Valuable Player der Playoffs ausgezeichnet wurde (GAA von 1,09; Sv von 96,74 %). Das entscheidende Tor zum 0:1 in der dritten Finalpartie schoss David Výborný, der auch Playoff-Topscorer wurde. Neben dem Meistertitel gewannen die Spieler des HC Sparta Prag auch fast alle Auszeichnungen der Extraliga, wobei František Kučera zum Spieler und Verteidiger des Jahres sowie František Výborný zum Trainer des Jahres gekürt wurden.

Meistermannschaft des HC Sparta Prag

Relegation 

In der vorhergehenden Saison war der HC Dukla Jihlava aus der Extraliga abgestiegen und erreichte 1999/2000 den Gewinn der Meisterschaft der 1. Liga. In der Relegation hatte der einstige Topklub der Tschechoslowakei keine Chance gegen den HC Vítkovice, so dass die Mannschaft aus Jihlava in der 1. Liga verblieb.

Trophäen

Weblinks 
 hokej.cz
 Saison 1999/2000 bei hockeyarchives.info
 Saison 1999/2000 bei hokej.snt.cz

Eishockeysaison 1999/2000
E1999